

Сидоровка — річка в Удмуртії, права притока Сіви
 Сидоровка — присілок, Давлекановський район, Башкортостан
 Сидоровка — присілок, Зілаїрський район, Башкортостан
 Сидоровка — село, Романовський район, Алтайський край
 Сидоровка — село, Топчихинський район, Алтайський край

Див. також 
 Сидорівка

ru:Сидорівка